Зарослое () — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Октябрьского сельского округа. Код КАТО — 593665600.

География 
Расположено около озера Зарослое.

История 
Основано в 1826 году.

В 1928 году состояло из 239 хозяйств, основное население — русские. Центр Зарословского сельсовета Исилькульского района Омского округа Сибирского края.

В 1932 году Зарословский сельский совет был перечислен в состав Булаевского района Казакской АССР.

До 2013 года входило в состав упразднённого Гавринского сельского округа.

Население 
В 1999 году население села составляло 218 человек (106 мужчин и 112 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 100 человек (50 мужчин и 50 женщин).

Известные уроженцы 
 Шестериков, Владимир Георгиевич (1939—2010) — поэт, писатель, журналист.

Примечания 

Населённые пункты района Магжана Жумабаева